Dit is een lijst van sterren die naast een aanduiding of catalogusnummer ook een traditionele naam hebben.

 Lijst van sterren
Sterren